Okunewa steht für:

 Okunewa (Rajon Miory), ein Ort im Rajon Miory in Weißrussland

Okunewa ist der Familienname folgender Personen:

 Oksana Okunjewa (* 1990), ukrainische Hochspringerin